Ashley Bayes – preparatore atletico ed ex calciatore inglese
 Nora Bayes – attrice e cantante statunitense
 Thomas Bayes – matematico e ministro presbiteriano britannico